K129, K-129 ou K.129 peut faire référence à :
 K-129 un sous-marin nucléaire lanceur d'engins soviétique ;
 Symphonie nº 17 (K.129),une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 129, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.